GBB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gara Djebilet (Algeria)
 gbb – codice ISO 639-3 della lingua kaytetye